Abraham Rotich (1993-), athlète du Bahreïn, spécialiste du 800 m
 Caroline Rotich, athlète kényane
 David Kimutai Rotich,  athlète kényan
 Laban Rotich, athlète kenyan
 Lydia Rotich,  athlète kényane
 Mike Rotich, athlète kenyan